Le nom Diamandis est un patronyme d'origine grecque, porté notamment par :

 Marina Lambrini Diamandis (ou Marina Diamandis), née en 1985, auteure-compositrice-interprète britannique, connue sous le nom de scène Marina and the Diamonds, puis Marina ;
 Peter Diamandis, né en 1961, ingénieur, physicien et entrepreneur gréco-américain, fondateur de la Singularity University ;
 Pierre Papadiamandis (dit Diamandis), né en 1937, pianiste et compositeur français ;

 Diamandis est également un prénom, porté notamment par Diamandis Diamantopoulos (1914-1995), peintre.

Voir aussi 
  :en:Alcibiades Diamandi, ou Diamantis.